NCM steht für:

 National Cryptologic Museum in Fort Meade, Maryland
 New Citizens Movement (Neue Bürgerbewegung), oppositionelle soziale Bewegung in China
 Newcrest Mining, australisches Goldbergbauunternehmen
 Ni-Co-Mn electrodes, siehe Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt-Oxide

N cm steht für:
 Newton-Centimeter, siehe Newtonmeter

ncm steht für:
 Nambo (ISO-639-3-Code), eine der Yam-Sprachen (Trans Fly - Bulaka) innerhalb der Papuasprachen

Abkürzung